Eros bezeichnet:
 Eros (Mythologie), den griechischen Gott der Liebe; davon direkt abgeleitet
 Eros (Philosophie), Form starken Begehrens und Verlangens
 die Leidenschaft oder begeisterte Liebe innerhalb der Klassifizierung von Liebe, siehe Liebe, Klassifizierung
 den Lebenstrieb, einer der zwei Haupttriebe der Freud’schen Psychoanalyse
 (433) Eros, einen Asteroiden
 Eros (Arkansas), einen Ort in Arkansas, USA
 Eros (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, USA
 Windhoek-Eros, Vorort von Windhoek
 Flughafen Windhoek-Eros, Flughafen in Windhoek, Namibia
 Eros (Vorname), italienischer männlicher Vorname
 Eros (Eros-Ramazzotti-Album), ein Album des italienischen Sängers Eros Ramazzotti
 Eros (RIN-Album), Album des deutschen Rappers RIN
 Eros-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Eros ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Valerius Eros, antiker römischer Toreut

EROS steht für:
 Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (e-EROS)
 Extremely Reliable Operating System, siehe EROS (Betriebssystem)
 EROS (Satellit), einen Satelliten
 Eelam Revolutionary Organisation of Students, eine politische Gruppierung in Sri Lanka

Siehe auch:
 Erotik

Abkürzung